Thomas Osborn ist der Name folgender Personen:

* Thomas A. Osborn (1836–1898), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Thomas O. Osborn (1832–1904), US-amerikanischer Offizier und Diplomat
 Thomas W. Osborn (1833–1898), US-amerikanischer Offizier und Politiker

Siehe auch:

 Thomas Osborne